Whoa, Nelly! () — перший студійний альбом канадсько-португальської співачки Неллі Фуртадо. Виданий 24 жовтня 2000 року лейблом DreamWorks.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Неллі Фуртаду
Дебютні альбоми 2000